Ржа́вец — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Ржавец — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Ржавец — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Ржавец — упразднённая деревня в Минском районе Минской области.
 Ржавец — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия
 Ржавец — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Ржавец — хутор в Шебекинском районе Белгородской области.
 Ржавец — село в Терновском районе Воронежской области.
 Ржавец — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Ржавец — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Ржавец — хутор в Поныровском районе Курской области.
 Ржавец — деревня в Добринском районе Липецкой области.
 Ржавец — село в Задонском районе Липецкой области.
 Ржавец — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Ржавец — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Ржавец — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Ржавец — посёлок в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Ржавец — посёлок в Александро-Невском районе Рязанской области.
 Ржавец — село в Шацком районе Рязанской области.
 Ржавец — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Ржавец — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Ржавец — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Ржавец — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Ржавец — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Ржавец — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Ржавец — посёлок в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднен в 2017 году.
 Ржавец — деревня в Спасском районе Татарстана.

Украина
 Ржавец — село в Харьковском районе Харьковской области.

Реки

Россия 
 Ржавец — река в Архангельской области, бассейн Пинеги.
 Ржавец — река в Оренбургской области, бассейн Волги.
 Ржавец — река в Оренбургской области, приток Кутулука.
 Ржавец — река в Оренбургской области, приток Боровки.

Украина 
 Ржавец — река в Черниговской области, приток Лебедя.
 Ржавец — река в Черниговской области, приток Остра.
 Ржавец — река в Черниговской области, приток Смоша.

См. также 
 Ржавец 1-й
 Ржавец 2-й
 Ржавец 3-й
 Ржавец 4-й
 Ржавец 5-й
 Красный Ржавец
 Малый Ржавец